Název Točník má více míst:

 Točník – obec v okrese Beroun
 Točník (Klatovy) – část města Klatovy v okrese Klatovy

 Točník (hrad) – hrad u Točníku v okrese Beroun
 Točník (Hrubý Jeseník) – hora v Jeseníkách
 Točník (Novohradské hory) – hora v Novohradských horách

Název Točník má také:
 Točník – literární dílo Václava Klimenta Klicpery